Gecko (МФА: , , ) — свободный движок вывода веб-страниц браузеров Netscape и других. Старые названия — «Raptor» и «NGLayout». Главная концепция Gecko заключается в поддержке открытых стандартов Интернета, таких как HTML, CSS, W3C, DOM, XML 1.0 и JavaScript. Другая концепция — кроссплатформенность. На сегодняшний день Gecko работает на операционных системах GNU, в том числе на ядре Linux (Android), macOS, FreeBSD, Microsoft Windows, а также на Solaris, HP-UX, AIX, Irix, OS/2, OpenVMS, BeOS, Amiga и других.

Gecko имеет поддержку XUL (XML User Interface Language), созданного специально для него XML-языка описания пользовательского интерфейса. На XUL написаны все основные продукты семейства Mozilla.

Gecko написан на C++ и JavaScript, и с 2016 года, дополнительно, на Rust. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, на которое распространяются условия публичной лицензии Mozilla Public License 2.0. Mozilla официально поддерживает его использование на Android, Linux, macOS и Windows.

Поддерживаемые стандарты 

 XHTML 1.1
 HTML 5.0
 CSS 3.0
 XML 1.0
 JavaScript 1.8.5
 DOM 1/2 (частично DOM 3)
 Unicode
 SVG
 MathML
 RDF
 HTTP
 FTP
 SSL
 OJI

Компоненты, входящие в состав движка 
 Синтаксический анализатор (parser) для HTML и XML
 Движок для вёрстки (layout engine) с моделью контента (content model)
 Стилевая система (обрабатывает CSS)
 Интерпретатор JavaScript (SpiderMonkey)
 Графическая библиотека (image library)
 Сетевая библиотека (Necko)
 Набор виджетов и библиотек для визуализации графики, специфичных для платформы (Win32, X, и Mac)
 Библиотека для управления предпочтениями пользователей
 Mozilla Plug-in API (NPAPI), используемый для поддержки интерфейса плагинов для браузера Navigator
 Open Java Interface (OJI) с поддержкой виртуальной машины Java (JVM) компании Sun
 Внутренний интерфейс инфраструктуры описания ресурсов (RDF)
 Библиотека для отображения шрифтов
 Библиотека средств защиты (NSS)

Критика 
 На Windows и подобных платформах Gecko зависит от несвободных компиляторов. В связи с этим FOSS-дистрибутивы Linux не могут включать в себя пакет Gecko, используемый в уровне совместимости Windows в Wine.

См. также 
 Firefox — веб‑браузер, разрабатываемый Mozilla Foundation
 Thunderbird — почтовый клиент Mozilla
 Sunbird — автономный календарь и планировщик Mozilla
 SeaMonkey — набор программ для работы в Интернете — веб-браузер, почтовый клиент (близкий к Thunderbird), IRC-клиент ChatZilla, редактор HTML SeaMonkey Composer
 Pale Moon — веб-браузер
 Minimo — браузер, адаптированный под переносные устройства
 K-Meleon — веб‑браузер
 InstantBird — программа для мгновенного обмена текстовыми сообщениями через множество известных протоколов и служб.
 Мобильный Firefox — браузер Mozilla Firefox, адаптированный для мобильных телефонов, смартфонов и других мобильных устройств.
 Браузеры на движке Gecko

Примечания

Ссылки 
 Gecko в MozillaWiki
 Mozilla Layout Engine
 World Wide Web Consortium
 История Firefox и Mozilla и других браузеров на временной шкале (PDF)
 

Mozilla
Свободные библиотеки программ
Браузерные движки